Schelesnogorsk () ist der Name dreier russischer Städte:
 in der Oblast Irkutsk, siehe Schelesnogorsk-Ilimski
 in der Region Krasnojarsk, siehe Schelesnogorsk (Krasnojarsk)
 in der Oblast Kursk, siehe Schelesnogorsk (Kursk)